South Charleston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 South Charleston (Ohio)
 South Charleston (West Virginia)